Frauenkirche (Drezda)
 Miasszonyunk-templom (München)